

Паркленд — місто, штат Флорида
 Паркленд — місто, штат Вісконсин
 Паркленд — переписна місцевість, штат Вашингтон